

Люсіна — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Люсіна — село в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства